Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1977/78. godine. I pedeseta sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postao Partizan iz Beograda, osvojivši svoju osmu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelac: Radomir Savić (Sarajevo) - 21 gol.

Šampioni:
 PARTIZAN (trener: Ante Mladinić)
 
igrači (utakmica/golova):
 Momčilo Vukotić (34/11)
 Nenad Stojković (34/3)
 Nikica Klinčarski (34/2)
 Petar Borota (34/0) -golman-
 Aleksandar Trifunović (32/5)
 Borislav Đurović (28/1)
 Boško Đorđević (27/5)
 Jusuf Hatunić (27/0)
 Milovan Jović (24/6)
 Ilija Zavišić (24/4)
 Dževad Prekazi (22/2)
 Ivan Golac (19/1)
 Pavle Grubješić (17/3)
 Slobodan Santrač (16/11)
 Vladimir Pejović (15/0)
 Tomislav Kovačević (14/0)
 Dragan Arsenović (11/0)
 Rešad Kunovac (8/0)
 Refik Kozić (5/1)
 Novica Vulić (4/0)
 Aranđel Todorović (2/0)
 Miroslav Polak (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1977/78. у југословенском фудбалу